Тавтология може да се отнася за:

 Тавтология (логика), положение вярно в своята логическа форма
 Тавтология (език), претрупана, излишна употреба на езика, която не добавя нова или допълнителна информация

Пояснителни страници